Syringolaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Syringolaimus i familjen Rhabdolaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ironidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Syringolaimus